Егор Владимирович Миловзоров () — российский хоккеист, нападающий клуба «Сибирь», выступающего в КХЛ.

Биография 
Родился в Новосибирске. Хоккеем начал заниматься с раннего детства. Воспитанник ДЮСШ по хоккею «Сибирь».

Профессиональную карьеру начал в составе клуба «Сибирь» в сезоне 2005/06. В дебютном сезоне отыграл 34 матча, в которых набрал три очка.

В сезоне 2010/11 года был игроком клуба КХЛ «Динамо» из Москвы.

В 2011 перешёл в клуб КХЛ «Югра» Ханты-Мансийск и провёл там сезон. В октябре 2011 года перешёл в клуб «Нефтехимик» Нижнекамск,. Во второй половине сезона 2013/14 играл за клуб «Ак Барс» Казань, в котором провёл всего 10 матчей. Затем вновь вернулся в «Нефтехимик», в составе которого провёл 6 сезонов, а также один из лучших в своей карьере по результативности — 41 очко.

В декабре 2016 года Миловзоров вернулся в «Сибирь» и провёл там сезон. Летом 2017 года подписал соглашение с екатеринбургским «Автомобилистом». С конца 2018 года вновь играет за ХК «Сибирь».

Личная жизнь 
Женат и имеет троих сыновей.

Статистика выступлений

Клубная карьера

Международные соревнования

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на сайте Глобал Спорт Консалтинг

Хоккеисты России
Хоккейные нападающие
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Сибирь»
Игроки ХК «Динамо» Москва
Игроки ХК «Югра»
Игроки ХК «Нефтехимик»
Игроки ХК «Ак Барс»
Игроки ХК «Автомобилист»
Игроки ХК «Кристалл» Саратов